Морфологический анализ:
 Морфологический анализ в лингвистике — определение морфологических характеристик слова.
 Морфологический анализ в географии — восстановление хода эволюции земной коры по её нынешнему облику.
 Морфологический анализ в изобретательстве — метод решения изобретательских задач.
 Морфологический анализ идеологий — политологическая концепция.

Примечания